Lippens ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Lippens (* 1964), belgische und spanische Tischtennisspielerin
 Guido Lippens (* 1939), niederländischer Zeichner und Maler
 Léon Lippens (1911–1986), belgischer Politiker, Ornithologe und Naturschützer
 Mary-Louise Lippens (1904–1944), belgisches Opfer der SS
 Maurice August Lippens (1875–1956), belgischer Politiker
 Willi Lippens (* 1945), niederländischer Fußballspieler

Lippens bezeichnet außerdem:

 (9640) Lippens, einen Asteroiden des Hauptgürtels